SITE - Society for Incentive Travel Excellence – międzynarodowa organizacja organizatorów konferencji
 SITE - Sculpture in the Environment – amerykańskie biuro architektoniczne